Nachbaur peut faire référence à :
 Franz Nachbaur (1835 ou 18304–1902), ténor allemand d'opéra.
 Georges-Théodore Nachbaur (1842-nc), architecte français.
 (20288) Nachbaur, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.